

События 
 Апрель — Мерида. Закончено строительство крепости. На двери установлена мраморная пластина, на которой, в частности, выбиты имена архитекторов.
 Развал империи Каролингов и обособление «наций».
 Войска Халифата переходят в наступление на хуррамитов. Афшин повёл войско на Бабека.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 835 году
 Лотарь II (король Лотарингии) — король Лотарингии с (855 — 869), из династии Каролингов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 835 году
 Яхья аль-Хайят (770—835) — ученик Машаллаха, был одним из ведущих астрологов своего времени.
 Кукай — крупный религиозный и общественный деятель Японии эпохи Хэйан.

См. также

Примечания